Ошайя может означать:
 Ошайя (поселение) — населённый пункт в Северном Израиле.
 Ошайя Рабба (Ошайя Великий; II—III века) — палестинский аморай, предполагаемый автор Берешит Рабба.